

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Collegamenti esterni
 
 

Attivisti per i sordi